Burr steht für:
 Burr, Wesen der nordischen Mythologie, siehe Börr
 Burr (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Burr (Roman), historischer Roman von Gore Vidal aus dem Jahr 1973
 Burr Truss, Brückenbauweise

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Burr (Kalifornien)
 Burr (Kentucky)
 Burr (Minnesota)
 Burr (Missouri)
 Burr (Nebraska)
 Burr (Texas)
 Burr (Washington)
 Burr Ridge (Illinois)

im NRHP gelistete Objekte:
 Burr Block, in Lincoln, Nebraska, ID-Nr. 79001448
 Burr Cave, in Walker, Washington, ID-Nr. 78002742
 Burr House, in Dodge City, Kansas, ID-Nr. 07001481
 Burr Oak House/Masters Hotel, in Burr Oak, Iowa, ID-Nr. 83000410
 Burr Oak Savings Bank, in Burr Oak, Iowa, ID-Nr. 01000857
 Burr Oak School, in Burr Oak, Kansas, ID-Nr. 05001201
 Burr Oak Tavern, in Hartland, Wisconsin, ID-Nr. 86003403
 Burr Oak United Methodist Church, in Burr Oak, Kansas, ID-Nr. 07001225

Siehe auch:
 Burr Hill
 Burr Oak
 Bur